Эйнар Либерг (; ,  — , ) — норвежский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.

Либерг участвовал в четырёх Олимпийских играх, и на первых из них летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне он соревновался в двух командных соревнованиях и занял первое место в стрельбе из винтовки на 300 метров и шестое в стрельбе из армейской винтовки.

На следующих Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Либерг снова соревновался в стрельбе из винтовке на 300 метров среди команд и выиграл серебряную медаль. Также он стал 15-м в аналогичном индивидуальном соревновании.

Восемь лет спустя Либерг участвовал Олимпийских играх 1920 в Антверпене. Он стал 22-м в стрельбе из пистолета, а в стрельбе по подвижным мишеням стал бронзовым призёром среди отдельных спортсменов, стреляющих двойным выстрелами, и дважды олимпийским чемпионом среди команд в стрельбе одиночными и двойными выстрелами.

На последних своих летних Олимпийских играх 1924 в Париже Либерг занял первое и второе место в стрельбе по подвижной мишени среди команд одиночными и двойными выстрелами соответственно, стал седьмым и пятым в индивидуальных соревнованиях и восьмым с стрельбе из скоростного пистолета.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Стрелки Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1924 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Норвегии